Il doppio del torneo di tennis Zabrze Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Karol Beck e Igor Zelenay 6-1, 7-65.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (Campioni)
 Marcus Hilpert /  Djalmar Sistermans (primo turno)

 Thomas Blake /  Kevin Kim (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zabrze Challenger 2001